Чалакуако има више значења:

 Чалакуако (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чалакуако (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику